Termin -{HPAO}- ima više značenja.
 N1-acetilpoliamin oksidaza
 AOC3, aminska oksidaza 3 koja sadrži bakar (vaskularn adhezioni protein 1)